George Marshall –  generale e poi Segretario di Stato durante la presidenza Truman, ideatore del famoso Piano Marshall
 George Marshall – atleta britannico che partecipò alle gare di atletica leggera delle prime Olimpiadi moderne che si svolsero ad Atene, nei 100 metri piani
 George Marshall o George E. Marshall –  regista, attore e sceneggiatore statunitense